Мэри Стюарт:
 Стюарт, Мэри (1926—2002) — американская актриса и певица. 
 Стюарт, Мэри (1916—2014) — английская романистка.
  (ок. 1957) — вице-канцлер британского Линкольнского университета.
 Мария Стюарт